Бариса́л () — один из крупнейших городов Бангладеш. Расположен в одноимённом округе на юге Бангладеш, возле Бенгальского залива. Население муниципалитета — ок. 210 374 человек (оценочно на 2008 год). Площадь — 19.99 км². Барисал стал муниципалитетом в 2003 году. Город называют «Венецией Востока».

История 
Входил в Бенгалию и Британскую Индию, а затем был передан Бангладеш.

После раздела Индии в 1947 году, Бангладеш стала провинцией Пакистана, первоначально известная как Восточная Бенгалия, а затем, с 1955 года, как Восточный Пакистан. Жители провинции Восточный Пакистан объявили о своей независимости, как народ Бангладеш с 26 марта 1971 года. Отделение от Пакистана произошло, 16 декабря 1971 г. в результате третьей индо-пакистанской войны. Бангладеш вскоре был признан большинством других стран, хотя Пакистан удерживался от дипломатического признания до 1974 года а Китай не признавал до 1976 года. Бангладеш была принята в Организацию Объединённых Наций в 1974 году.

Столицей области стал город с одноимённым названием Барисал. Это один из крупнейших речных портов в Бангладеш. Это город с населением 380 тысяч человек и в нём расположены медицинское училище, кадетский колледж, некоторые предприятия фармацевтической промышленности, текстильной промышленности и головной офис Бангладешской транспортной администрации. Барисал быстро растущий город, стоит на реке Киртанхола. В Барисале расположен аэропорт и частные авиакомпании Бенгалии.

Город иногда называют «Венецией Востока» или «Венеция Бенгалии».

География 
Барисал занимает район площадью 2790,51 км2 ограничен районами Мадарипур, Шариатпур, Чандпур и Лашмипур на севере, Патуакхали, Баргуна и Джалокати на юге, Бхола и Лашмипур на востоке, Джалокати , Пирожпур и Гопалгани на западе . В то время как площадь города составляет 16,37 км2.

Климат 
В Барисале тропический муссонный тип климата с жарким и дождливым летом и сухой зимой. Январь является самым холодным месяцем со среднегодовой температурой около 26 ° С (78 г F) и май самым тёплым с температурой от 33 до 36 ° С (91 до 96 градусов F). Климат является одним из самых влажных в мире. В городе выпадает более 1525 мм осадков в год, а районы вблизи гор получают 5080 мм). Большинство дождей происходит во время прохождения муссонов (июнь-сентябрь) и немного в зимний период (ноябрь-февраль). В Бангладеш довольно тёплый климат в течение всего года, с относительно небольшим изменением от месяца к месяцу.
На территории Бангладеш проходят циклоны, исходящие из Бенгальского залива, в период с апреля по май и с сентября по ноябрь. Они часто сопровождается большими волнами, часто приводят к разрушениям и гибели людей. Циклон в ноябре 1970 года, в котором погибло около 500.000 человек, стал одним из самых страшных стихийных бедствий в стране в XX веке.

Демография 
По оценке 2008 года в Барисале проживает 210.374 человека, из них мужчин составляет 53,28 %, и 46,72 % женщин. Уровень грамотности среди горожан составляет 85 %. Профессиональная занятость среди горожан сельское хозяйство 35,28 %, сельскохозяйственные рабочие 18,76 %, наемные рабочие 4,16 %, торговля 13,89 %, услуги 10,64 %, рыболовство 3,45 %, строительство 1,25 % , транспорт 1,72 % и др. 10,85 %. Темпы роста населения города составляют 1,41 % в год.

Религия 
Большинство населения Барисал (90,64 процента) мусульмане. Кроме того, индусов (8,38 процента) и христиан (0,98 процента). В городе около 3941 мечетей, 805 храмов, 44 церквей и 5 гробниц.

Культура

СМИ 
В городе находятся периодические и книжные издательства.

Газеты 
 The Daily Barisal Protidin
 Probashi
 Rupantar Sathi
 Darpan
 Dipanchal
 Ajker Kantha
 Ajker poribartan
 Matodad
 Pariborthon

Периодика 
 Lokabani
 Bakerganj Parikrama
 Chirantan Bangla
 Upakul, периодические издания Paira
 Etibriti
 Chirantan Bangla
 Upakul
 Samachar
 Gournadi Parikrama

Интернет газета

Barisal Новости (www.barisalnews.com)

Amader Barisal (www.amaderbarisal.com)

Туристические достопримечательности 
Durgasagar: его площадь составляет около 2500 гектаров, является крупнейшим прудом в южной части Бангладеш. Он расположен в 11 км от города Барисал. Он известен под названием Madhabpasha Dighi.

Транспорт

Воздушный транспорт 
Барисал международный аэропорт. Из аэропорта совершаются рейсы Барисал -Дакка и Читтагонг-Барисал.

Автобусы 
Из Барисала ходят междугородные автобусы:

 Sakura Paribahan (Барисал -Дакка) [AC / NON AC]
 Surovi Paribahan (Барисал -Дакка) [AC / NON AC]
 Eagle Paribahan (Барисал -Дакка)
 Druti Paribahan (Барисал -Дакка)
 Hanif Paribahan (Барисал -Дакка)
 Ilish Paribahan (Барисал -Дакка)
 Sonertori Paribahan (Барисал -Дакка)
 Soudia Paribahan (Барисал -Читтагонг) [AC / NON AC]
 Tuhin Paribahan (Барисал -Раджшахи)
 Padma Paribahan (Барисал -Раджшахи)

Речной транспорт 
Речной транспорт также является популярным видом транспорта в стране. Этот вид транспорта соединяет юг страны и Дакку. Это одно из самых приятных ночных путешествий которые когда-нибудь вы могли бы получить в вашей жизни.

Экономика 
Область Барисал специализируется на выращивании риса. Также процветает рыбная ловля.

Экспорт: рыба, медицинские препараты, специи, подсолнечное масло и ремёсла.

Архитектура 
Здания Барисала слишком разнообразны, чтобы можно охарактеризовать каким-либо конкретным архитектурным стилем, и были построены в течение длительного периода времени.

Города-побратимы 
Барисал является городом-побратимом с такими городами:
Бухара
Рочдейл, Большой Манчестер, Великобритания
Янгон
Лундхиана

Известные жители города 
 А. К. Фазлул Хак, (мэр Калькутты (1935), премьер-министр Бенгалии (1937—1943) и Восточной Бенгалии (1954), министр внутренних дел Пакистана (1955) и губернатор Восточного Пакистана (1956—1958)
 Амал Кумар Рейчаудхури, физик
 Анил Бисвас композитор
 Ародж Али Матуббар, астроном и философ.
 Ашвини Кумар Дутта, социальный реформатор и филантроп
 Джибанананда Дас, известный бенгальский поэт.
 Камини Рой, известная поэтесса и первый выпускник-женщина с отличием.
 Кадамбини Гангули, первая женщина аспирант и первая женщина-врач во всей Британской империи
 Кусумкумари Дас, поэтесса и мать Jibanananda Das
 Митхун Чакраборти, известный актер.
 Панналал Гош, известный музыкант и флейтист
 Парта Дасгупта, выдающийся экономист.
 Парул Гош, хинди и бенгальская певица
 Прия Ранджан Дасмунси, министр по делам парламента и информации.
 Шантану Рой (инженер и ученый), основатель Power Solution
 Суфия Камал, поэтесса
 Сушмита Сен, известная актриса.
 Шахид Абдур Роб Серниабат — политик
 Сурендра Натх Датта — борец за свободу
 Утпал Датт, (29 марта 1929 — 19 августа 1993 года), индийский актер, режиссёр и писатель-драматург
 Раби Гхош — известный актер.
 Свами Мачхиндранат, известный в народе как Minanatha и был жителем либо Chandradwip (Barisal) или Сандвипе в Бенгалии.

Примечания

Ссылки 

 Банглапедия

Города Бангладеш